Miejscowości w USA:
 Freehold – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Monmouth
Gminy w USA:
 Freehold (ang. Freehold Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Monmouth
 Freehold (ang. Freehold Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Warren